Ти́кас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Тикас, Виссарион (в монашестве Серафим; 1913—1998) — греческий архиерей, архиепископ Афинский.
 Тикас, Луис (1886—1914) — американский шахтёр греческого происхождения.